De Brachylophosaurini zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Euornithopoda.

In 2011 benoemden Terry Gates e.a. een stamklade Brachylophosaurini, voor de groep bestaande uit Brachylophosaurus, Maiasaura en Acristavus en alle soorten nauwer verwant aan deze taxa dan aan Gryposaurus en Saurolophus. In 2015 wijzigde Elizabeth Freedman Fowler deze definitie licht door aan de interne verankerende soorten Probrachylophosaurus toe te voegen.

In 2021 gaven Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans een definitie als stamklade als de groep bestaande uit Brachylophosaurus canadensis Sternberg, 1953 en alle soorten nauwer verwant aan Brachylophosaurus dan aan Edmontosaurus regalis Lambe, 1917, Hadrosaurus foulkii Leidy, 1858, Kritosaurus navajovius Brown, 1910 en Saurolophus osborni Brown, 1912. De nieuwe definitie voorkwam dat de groep ruimer zou uitvallen dan bedoeld maar achtte het door de stabiliteit van het begrip overbodig om meerdere interne verankerende soorten te gebruiken.

De groep bestaat uit middelgrote viervoetige planteneters uit het late Krijt van Noord-Amerika. Behalve Brachylophosaurus canadensis zijn mogelijke soorten Acristavus gagslarsoni, Maiasaura peeblesorum en Probrachylophosaurus bergei. Ze staan basaal in de Saurolophinae. Een vermoedelijk synoniem is Maiasaurini maar dat is in feite nauwelijks gebruikt.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Gates T.A., Horner J.R., Hanna R.R. & Nelson C.R. 2011. "New unadorned hadrosaurine hadrosaurid (Dinosauria, Ornithopoda) from the Campanian of North America". Journal of Vertebrate Paleontology 31: 798–811
Freedman Fowler E.A. & Horner J.R. 2015. "A new brachylophosaurin hadrosaur (Dinosauria: Ornithischia) with an intermediate nasal crest from the campanian Judith River Formation of Northcentral Montana". PLOS ONE 10: e0141304
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Euornithopoda